Шандриго́лово, ранее Шандриго́ловка () — село в Краматорском районе Донецкой области Украины, центр Шандриголовского сельского совета.

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 1035 человек.

История 
Слобода Шандригайлова ранее относилась к Шандриголовской волости Изюмскогр уезда Харьковской губернии. К находившемуся в слободе приходу святого пророка и апостола Иоанна Богослова (Харьковской епархии) относились сёла: Варваровка, Овсянка, Дерилов, Дмитровка, Ивановка, Краснощековка (Червонощековка), Лозовое (Лозоватый), Петровка, Редкодуб; хутора: Выползовский, Жолобки, Злодеевка, Карповка, Кузьминский, Новоселовка, Ревчаков, Средний.

В 1923 году в Украинской ССР прошла административно-территориальная реформа, в ходе которой были упразднены уезды и созданы районы. В 1920-х годах была центром небольшого Шандриголовского района Изюмского округа Харьковской губернии УССР, который позднее был упразднён.

В советские годы храм святого Иоанна Богослова был разрушен. В 1990-е годы восстановлен приход, а затем построен новый храм.

С мая по сентябрь 2022 года село находилось под контролем ВС РФ. 27 сентября, в ходе битвы за Лиман, село возвращено под контроль ВСУ.

Достопримечательности 
Около села находится гидрологический памятник природы местного значения «Родники».

Примечания

Ссылки 
 Шандриголово на сайте «История городов и сёл» 
 

Населённые пункты Лиманского района (Донецкая область)